А́рмандс Бе́рзиньш (; род. 27 декабря, 1983, Рига, Латвийская ССР, СССР) — латвийский хоккеист,  центральный нападающий клуба «Лиепая».

Карьера 

Армандс Берзиньш начал свою профессиональную карьеру в 1999 году в Латвийской хоккейной лиге в клубе «Призма». В 2000 и 2001 годах играл в рядах клуба «Рига 2000».

Летом 2001 года отправился в Северную Америку, присоединившись к клубу хоккейной лиги Онтарио — «Шавиниган Катарактс». На драфте НХЛ 2002 года был выбран в 5 круге под общим 155-м номером клубом «Миннесота Уайлд». Сезоны 2003/04 и 2004/05 провел в лиге Восточного побережья в клубах «Луизиана Айгэйторс» и «Уилинг Нэйлерс», соответственно. Летом 2005 года вернулся в Латвию и с клубом «Рига 2000» стал Чемпионом Латвии.

Сезон 2006/07 начал в чешской экстралиге в клубе «Всетин», но в конце сезона вернулся в «Ригу 2000», став двукратным чемпионом Латвии.
В 2008 году Берзиньш присоединился к недавно возрожденной команде «Динамо (Рига)», для участия в Континентальной хоккейной лиге. Армандс провел там следующие следующие два сезона. В 2010 году, ввиду низкой результативности, Армандс Берзиньш расторг контракт по обоюдному согласию сторон.

Летом 2010 года подписал однолетний контракт с клубом финской СМ-Лиги «ХПК».

В 2011 году был на просмотровом контракте в рижском «Динамо», однако руководство приняло решение не подписывать полноценный контракт с ним. В итоге сезон 2011/12 Берзиньш провёл в Белорусской экстралиге, играя за клуб «Юность-Минск».

В сезоне 2012/13 выступал за киевский клуб «Компаньон-Нафтогаз», где его команда вылетела в полуфинале из розыгрыша плей-офф, уступив киевскому «Соколу».

Летом 2013 года перешёл в казахстанский клуб «Бейбарыс» из Атырау.

Международная 
За сборную Латвии Армандс Берзиньш выступает начиная с 2006 года. Выступал на чемпионатах мира 2006, 2007, 2008, 2009, 2011, 2012 и 2013 годов. Также принимал участие в Зимних Олимпийских играх 2006 в Турине, 2010 в Ванкувере и 2014 года в Сочи.

Статистика 
Последнее обновление: 10 апреля 2015 года

Примечания 

Хоккеисты Латвии
Хоккеисты КХЛ
Хоккейные центральные нападающие
Игроки ХК «Призма» Рига
Игроки ХК «Рига 2000»
Игроки «Шавиниган Катарактс»
Игроки «Уилинг Нэйлерз»
Игроки ХК «Всетин»
Игроки ХК «Йестржаби Простеёв»
Игроки ХК «Нитра»
Игроки ХК «Динамо» Рига (с 2008)
Игроки ХК «Рига»
Игроки ХК ХПК
Игроки ХК «Юность-Минск»
Игроки ХК «Компаньон-Нафтогаз»
Игроки ХК «Бейбарыс»
Игроки ХК «Валь-Пустерия»
Игроки ХК «Амьен»
Игроки сборной Латвии по хоккею с шайбой
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2006 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2010 года
Хоккеисты на зимних Олимпийских играх 2014 года
Задрафтованные ХК «Миннесота Уайлд»